Draw poker – specialità del poker
 Draw Poker – videogioco del 1981 per Apple II
 Draw Poker – videogioco del 1982 per vari computer